Тре́йнер (от  — инструктор, тренер, тренажёр) — многозначный термин:

 Трейнер — программа, предназначенная для изменения игровых параметров с целью подделки результатов игры.
 Трейнер (стоматология) —  ортодонтический аппарат для исправления прикуса или некоторых других проблем с зубами или ротовой полостью.

Фамилия 
 Трейнер (фамилия)

См. также

Примечания